Web Coverage Service – servizio di Open Geospatial Consortium per lo scambio dei dati geospaziali
 Wildlife Conservation Society
 Windows CardSpace – componente base di Windows Vista
 World Cosplay Summit – concorso internazionale di cosplay